Lichtenau névvel a következő cikkek találhatók:
Lichtenau (Rastatti járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Lichtenau (Mittelfranken), település Németországban, Bajorországban
Lichtenau (Westfalen), település Németországban, Észak-Rajna-Vesztfáliában
Lichtenau (Sachsen), település Németországban, Szászországban